Sibovac est un toponyme qui peut désigner :
Sibovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradačac, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Siboc/Sibovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) d'Obiliq/Obilić, district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).